Goody, Goodies ou Goody's pode se referir a:

Goody 
 "Goody", ou "Goodies", expressão em língua inglesa para se referir a produtos de confeitaria e doces em geral

Como sobrenome 
 Jack Goody
 Jade Goody
 Joan E. Goody
 Kieron Goody
 Laila Goody
 Lancelot John Goody

Como nome, título ou alcunha 
 Goody Good, (Sarah Good)

 Goody Cole, (Eunice Cole)
 Goody Osborne, (Sarah Osborne)
 Goody Glover, (Ann Glover)

 Goody Petronelli
 Goody Rosen

Goodies 
  The Goodies, um trio de comediantes britânicos
 The Goodies (série), uma série de televisão britânica exibida nas décadas de 1970 e 1980
  Goodies (álbum), um álbum de 2004, lançado pela cantora Ciara
 "Goodies" (canção), Canção de Ciara com a particiapação de Petey Pablo 
 Goodies: The Videos & More, um DVD de 2005

Goody's 
 Goody's
 Goody's Powder
 Goody's 500
 Goody's Headache Powder 200
 Goody's Family Clothing

Desambiguação